

Geografia
Colombia
 San Alberto – comune della Colombia nel Dipartimento di Cesar
Italia
 Sant'Alberto – frazione di Bargagli (GE)
 Sant'Alberto – frazione a nord di Ravenna
 Sant'Alberto – frazione di Parre (BG)
 Sant'Alberto – frazione di San Pietro in Casale (BO)
 Sant'Alberto – frazione di Zero Branco (TV)

Persone
 Alberto da Chiatina – beato, patrono della città di Colle di Val d'Elsa
 Sant'Alberto Magno – filosofo e teologo del medio evo
 Sant'Alberto Chmielowski
 Sant'Alberto di Butrio – eremita del secolo XI
 Sant'Alberto di Cashel – vescovo
 Sant'Alberto Quadrelli da Rivolta d'Adda – vescovo di Lodi
 Sant'Alberto da Genova – eremita
 Sant'Alberto da Montecorvino – vescovo
 Sant'Alberto degli Abati, o da Trapani – carmelitano
 Sant'Alberto di Gerusalemme
 Sant'Alberto da Sitel – martirizzato in seguito all'incontro con Elena Alberti.
 Sant'Alberto di Lovanio – vescovo e martire
 Sant'Alberto Hurtado – gesuita

Chiese e santuari
 Eremo di Sant'Alberto di Butrio
 Santuario di Sant'Alberto di Genova Sestri Ponente

Pagine correlate

 Chiesa di Sant'Alberto